Tongsa kan syfta på följande platser:

Bhutan 

 Trongsa (distriktshuvudort), 
 Mangde Chhu, vattendrag, 
 Trongsa, distrikt, 

Robotskapade Bhutanförgreningar